Shadow the Hedgehog:

 Ёж Шэдоу () — персонаж вселенной Sonic the Hedgehog.
 Shadow the Hedgehog — компьютерная игра.